Een filmgenre, zie Mantel- en degenfilm
Swashbuckler (film), een film uit 1976.